Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier I, se dispute du 8 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Tier I s'est disputé à Indian Wells du 8 au .

L'épreuve de simple voit s'imposer la favorite Justine Henin qui décroche à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA. À la conclusion, elle dispose en deux sets de Lindsay Davenport, déjà finaliste malheureuse l'année précédente. La tenante du titre, Kim Clijsters, est éliminée dès le  par l'Américaine Laura Granville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2004)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Indian Wells
Sport en Californie en 2004
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en mars 2004